

Jeux video 
Jonah Lomu Rugby Challenge, lancé en 2011
 Rugby Challenge 2, lancé en 2013
 Rugby Challenge 3, lancé en 2016

Compétition 
 Rugby Challenge, une compétition de rugby à XV créée en 2017
 Americas Rugby Challenge, une compétition de rugby à XV